Санта Круз Такаче де Мина има више значења:

 Општина Санта Круз Такаче де Мина (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Такаче де Мина (Санта Круз Такаче де Мина, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику